Апансинго има више значења:

 Апансинго (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Апансинго (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику